Döllnsee steht für:
 Großer Döllnsee, See im Landkreis Uckermark, Brandenburg, siehe Großdöllner See
 Hotel Döllnsee, Hotel im Ortsteil Groß Dölln der Stadt Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg, siehe Groß Dölln #Hotel Döllnsee